Miejscowości w USA:
 Elkader – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
Gminy w USA:
 Elkader (ang. Elkader Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Logan